The Green Ghost est un film américain, sorti en 2018.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : The Green Ghost
 Titre français : 
 Réalisation : Michael D. Olmos
 Scénario : Charlie Clark et Brian Douglas 
 Production : 
 Musique : Rocco
 Photographie : 
 Montage : Amza Moglan
 Société de production :  
 Société de distribution : 
 Budget : 
 Box-office :
 Pays d'origine : 
 Langue : anglais
 Format : 
 Genre : Drame
 Durée : 95 minutes
 Dates de sortie : 
 : États-Unis :

Distribution 
 Danny Trejo : Master Gin  
 Sofia Pernas : Karina  
 Dale Dye : Général Moorland 
 Marko Zaror : Drake
 Elpidia Carrillo : Lechusa
 Tina Rodriguez : Oracle
 Michelle Lee : Song Shijin
 Patricia Vonne : Oracle
 Nina Leon : la réceptionniste
 Sandra Nori :  Ramirez

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2018
Film dramatique américain